José Manuel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* José Manuel Rodríguez (Moderator) (1943/1944–2020), spanischer Radiomoderator 
 Jose Manuel Rodríguez Becerra (* 1965), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer 
 José Manuel Rodríguez Caballero (* 1989), panamaischer Radsportler 
 José Manuel Rodríguez Delgado (1915–2011), spanischer Neurowissenschaftler und Physiologe
 José Manuel Dámaso Rúiz y Rodríguez (1874–1940), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von San Cristóbal de la Habana

Siehe auch:
 José Manuel Rodrigues (* 1951), portugiesisch-niederländischer Fotograf und Künstler